Magritte: Bester Kurzfilm 	(Meilleur film de court-métrage)

Gewinner und Nominierte in der Kategorie Bester Kurzfilm 	(Meilleur film de court-métrage) seit der ersten Verleihung des nationalen belgischen Filmpreises. Ausgezeichnet werden die besten einheimischen Filmproduktionen im Bereich Kurzfilm des vergangenen Kinojahres. 

Die unten aufgeführten Filme werden mit ihrem Originaltitel angegeben.

Preisträger 
2011
 Sleepless Night
 For You I Will Fight
 So Close
 The Swing
 Under Blue Skies

2012
 LoveMEATender
 Fritkot
 Sous la main de l'autre
 L'estate di Giacom

2013
 Le thé ou l'électricité
 L'affaire Chebeya, un crime d'Etat
 Cinéma Inch'Allah!
 Bons baisers de la colonie

2014
 Welkom
 Bowling Killers
 Le Conseiller
 Partouze

2015
 La Bûche de Noel
 En attendant le dégel
 Les Corps étrangers
 La Part de l'ombre

Kurzfilm
Erstverleihung 2011
Magritte Bester Kurzfilm